Il singolare del Tennis Channel Open 2002 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour 2002.

Francisco Clavet era il detentore del titolo, ma ha perso nel 1º turno contro Andre Agassi.

Agassi ha battuto in finale 6–2, 7–6 (7–2) Joan Balcells.

Teste di serie

  Andre Agassi (campione)
  Tommy Haas (primo turno)
  Pete Sampras (secondo turno)
  Guillermo Cañas (primo turno)

 Àlex Corretja (secondo turno) 
 Albert Portas (secondo turno) 
 Xavier Malisse (semifinali) 
 Sjeng Schalken (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Tennis Channel Open 2002
ATP Tour 2002